Бурятия:

 Бурятия — демократическая республика (государство), входящая в состав Российской Федерации, субъект Российской Федерации.
 «Бурятия» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Республике Бурятия.
 «Бурятия» — футбольный клуб из города Улан-Удэ, бывший ФК «Селенга».
 (2593) Бурятия — типичный астероид главного пояса, который был открыт 2 апреля 1976 года советским астрономом Николаем Черных.